Nodo
Nodo orbital
Nodo terminal da árvore
Node.js

Desambiguação